Valkjarvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valkjärvi (sjö i Finland, Lappland), 
 Valkjärvi (sjö i Finland, Satakunta), 
 Valkjärvi (sjö i Finland, Päijänne-Tavastland, lat 61,02, long 25,17), 
 Valkjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,97, long 26,23), 
 Valkjärvi (sjö i Finland, Päijänne-Tavastland, lat 60,88, long 25,23), 
 Valkjärvi (sjö i Finland, Egentliga Tavastland), 
 Valkjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,75, long 27,62), 
 Valkjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,68, long 27,13), 
 Valkjärvi (sjö i Finland, lat 60,65, long 23,75), 
 Valkjärvi (sjö i Nyland), 
 Valkjärvi (sjö i Finland, Nyland), 
 Valkjärvi (sjö i Finland, Södra Karelen), 
 Valkjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,55, long 27,52), 
 Valkjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,60, long 27,57), 
 Valkjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,62, long 27,40), 

Robotskapade Finlandförgreningar